Тревьер () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Байё.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бернеск, Бле, Бриквиль, Вьервиль-сюр-Мер, Коломбьер, Кольвиль-сюр-Мер, Круэ,  Ле-Брёй-ан-Бессен, Лувьер, Мандевиль-ан-Бессен, Мезон, Моль, Рюберси, Рюсси, Сан, Санне, Сен-Лоран-сюр-Мер, Сент-Онорин-де-Перт, Сюррен, Тревьер, Тур-ан-Бессен, Форминьи, Экрамвиль, Эньервиль и Этреам.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен. В него были включены упраздненный кантон Изиньи-сюр-Мер и отдельные коммуны упраздненных кантонов Бальруа и Комон-л’Эванте.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился в связи с образованием т.н. "новых" коммун: коммуны Бальруа и Вобадон объединились в новую коммуну Бальруа-сюр-Дром.

С 1 января 2017 года состав кантона снова изменился: коммуны Лувьер, Форминьи, Экрамвиль и Эньервиль объединились в новую коммуну Форминьи-Ла-Батай; коммуны Сент-Онорин-де-Перт и Рюсси — в новую коммуну Ор-сюр-Мер; коммуны Вуйи, Кастийи, Лез-Убо и Нёйи-ла-Форе присоединились к коммуне Изиньи-сюр-Мер.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Англькевиль-ла-Персе (106 чел.)
 Аньер-ан-Бессен (66 чел.)
 Бальруа-сюр-Дром (1 414 чел.)
 Бернеск (211 чел.)
 Бле (377 чел.)
 Бриквиль (173 чел.)
 Вьервиль-сюр-Мер (228 чел.)
 Гранкан-Мези (1 554 чел.)
 Дё-Жюмо (51 чел.)
 Жефос-Фонтене (138 чел.)
 Изиньи-сюр-Мер (3 619 чел.)
 Кааньоль (252 чел.)
 Канши (206 чел.)
 Кардонвиль (106 чел.)
 Картиньи-л’Эпине (295 чел.)
 Кастийон (347 чел.)
 Коломбьер (208 чел.)
 Кольвиль-сюр-Мер (174 чел.)
 Кормолен (412 чел.)
 Криквиль-ан-Бессен (187 чел.)
 Круэ (521 чел.)
 Ла-Базок (182 чел.)
 Ла-Камб (554 чел.)
 Ла-Фоли (97 чел.)
 Ле-Брёй-ан-Бессен (402 чел.)
 Ле-Моле-Литри (3 003 чел.)
 Ле-Тронке (778 чел.)
 Лизон (439 чел.)
 Литто (291 чел.)
 Лонгвиль (276 чел.)
 Мандевиль-ан-Бессен (335 чел.)
 Мезон (391 чел.)
 Моль (353 чел.)
 Монфревиль (90 чел.)
 Монфике (100 чел.)
 Норон-ла-Потри (380 чел.)
 Ор-сюр-Мер (737 чел.)
 Османвиль (528 чел.)
 Планкри (243 чел.)
 Рюберси (164 чел.)
 Саллан (307 чел.)
 Сан (221 чел.)
 Санне (311 чел.)
 Сен-Жермен-дю-Пер (172 чел.)
 Сен-Лоран-сюр-Мер (268 чел.)
 Сен-Маркуф (98 чел.)
 Сен-Мартен-де-Бланьи (129 чел.)
 Сен-Поль-дю-Верне (824 чел.)
 Сен-Пьер-дю-Мон (79 чел.)
 Сент-Маргерит-д’Эль (772 чел.)
 Сент-Онорин-де-Дюси (130 чел.)
 Сюррен (154 чел.)
 Тревьер (919 чел.)
 Трюнжи (214 чел.)
 Тур-ан-Бессен (663 чел.)
 Турньер (152 чел.)
 Форминьи-Ла-Батай (734 чел.)
 Фулонь (202 чел.)
 Этреам (343 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 34,4 % голосов против 27,7 % у Эмманюэля Макрона и 12,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 53,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 30,1 %, Франсуа Фийон – 21,3 %, Эмманюэль Макрон – 19,8 %, Жан-Люк Меланшон – 13,8 %; 2 тур: Макрон – 53,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 30,3 %, Марин Ле Пен — 23,1 %, Франсуа Олланд — 22,5 %; 2 тур: Саркози — 55,8 %).

С 2016 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют мэр коммуны Ле-Тронке Патрисия Гади Дюкен (Patricia Gady Duquesne)  (Разные правые) и мэр коммуны Кольвиль-сюр-Мер Патрик Томин (Patrick Thomines) (Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Кальвадос